miasteczko – jednostka osadnicza

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 25, w tym 1 podstawowa
 Miasteczko – część miasta Poznań
 Miasteczko – część miasta Prószków

Miejscowość na Ukrainie 
 Miasteczko – wieś w obwodzie żytomierskim, w rejonie brusiłowskim

Miejscowości na Białorusi 
 Miasteczko – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Juńki.

Inne 
 Miasteczko – polski film z 1958
 Miasteczko – serial telewizyjny

Zobacz też 
 Miasteczko Krajeńskie, Miasteczko Śląskie, Miasteczko-Huby
 Lunapark